Zavala, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
Zavala megye, Texas államban

 Bosznia-Hercegovina
 Zavala, falu Ravno községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Bulgária
Zavala falu Breznik községben, Pernik megyében

 Horvátország
 Zavala falu Jelsa községben, Split-Dalmácia megyében
 Zavala falu Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Mozambik
Zavala település Inhambane tartományban